El término Yarincocha  hace referencia:

Distrito de Yarinacocha, perteneciente a provincia de Coronel Portillo;
Laguna Yarinacocha, en el mismo distrito;
Avenida Yarinacocha, donde circula hacia la capital distrital Puerto Callao; o
Carretera antigua a Yarinacocha, referencia a la carretera donde denominaron hacia esa ciudad.